Департамент Пичи-Мауида  () — департамент в Аргентине в составе провинции Рио-Негро.

Территория — 15 378 км². Население — 14 107 человек. Плотность населения — 0,9 чел./км².

Административный центр — Рио-Колорадо.

География 
Департамент расположен на северо-востоке провинции Рио-Негро.

Департамент граничит:
 на севере — с провинцией Ла-Пампа
 на востоке — с провинцией Буэнос-Айрес
 на юге — с департаментом Конеса
 на западе — с департаментом Авельянеда

Административное деление
Департамент включает 2 муниципалитета:
Рио-Колорадо
Пичи-Мауида

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Рио-Негро